Вома — река в России, протекает в  Кировской области. Устье реки находится в 104 км по левому берегу реки Вои. Длина реки составляет 35 км, площадь водосборного бассейна 240 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Котельнич до водомерного поста посёлка городского типа Аркуль, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300412111100038041
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103804
 Код бассейна — 10.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Немского района
Притоки Вои (приток Вятки)